Le terme Route 145 peut désigner plusieurs routes :

 Route 145 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 145 en Finlande
  dans plusieurs pays.